Diamond Dogs bezeichnet

 Diamond Dogs (Album), Konzeptalbum von David Bowie (1974)
 Diamond Dogs (Film), kanadisch/chinesisch/US-amerikanischer Spielfilm (2007)
 Diamond Dogs (Roman), Novelle von Alastair Reynolds (2003), deutscher Titel Träume von Unendlichkeit 
 The Diamond Dogs, schwedische Rockband
 Albany-Colonie Diamond Dogs, ehemaliges Team der US-amerikanischen Baseball-Profi-Liga